— первая игра в игровой серии файтингов Virtua Fighter. Представляет собой аркадный файтинг рингового типа, первоначально разработанный компанией Sega для игровых автоматов в 1993 году.

После успеха игра была портирована на консоль Sega Saturn, дополнение Sega 32X и на ПК.

В 1995 году компанией Sega AM1 для Saturn было выпущено дополнение под названием . Эта версия была портирована на ПК под названием .

Геймплей 
Игра использует трёхмерную графику. Игрок должен выбрать любого из 8 играбельных персонажей и арену, чтобы выбить у соперника полосу жизни. Однако есть возможность не выбивать из врага всю полоску жизни, а просто оттеснить его к краю поля боя и особо сильным ударом выбить за его пределы, тем самым получив победу в раунде ().

Присутствует возможность «добивания» лежащего противника, как экстра возможность, тем не менее не являющаяся привычным «фаталити», а лишь одним из приемов, доступных каждому игроку (такой же прием можно было видеть в игре Soul Blade для приставки PlayStation).

Virtua Fighter является одной из первой игрой для аркадных автоматов, которая поддерживает постоянную кадровую частоту в 60 кадров.

Персонажи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также разработчики хотели включить в игру арабского бойца по имени , и его модель даже была изображена на некоторых корпусах аркадных автоматов. В конце концов этот персонаж появился только в Fighters Megamix.

Версии и выпуски 
Благодаря популярности Virtua Fighter на аркадных автоматах, игра была портирована на игровые консоли и ПК.

В 1995 году во всем мире Virtua Fighter была выпущена для Sega Saturn, став одной из первых игр для этой консоли. В этом же году Sega выпустила обновление , в котором котором были устранены проблемы с текстурами и трёхмерными моделями. Virtua Fighter Remix была портирована на ПК как . В связи с тем, что носителем для Sega Saturn и ПК является компакт-диск, Virtua Fighter имеет загрузки продолжительностью 5 секунд. Были добавлены ремиксы песен, основанные на музыке версии для аркадного автомата.

В Европе и Северной Америке Virtua Fighter Remix продавался с диском, где были доступны иллюстрации, связанные с игрой. Японская версия обновления имела поддержку с сервисом SegaNet.

Virtua Fighter была выпущена для Sega 32X. В ней было уменьшено количество полигонов, но в остальном она похожа на оригинал и часто рассматривается как одна из лучших игр для дополнения.

Все версии игры, кроме аркадного автомата, имеют дополнительный режим «Турнир» под названием Раунд-Робин ().

Саундтрек 

Альбом  был выпущен 23 марта 1994 года лейблами Futureland и Toshiba EMI. В альбом входит 21 композиция. Позже песни из Virtua Fighter войдут в альбом Virtua Fighter & Virtua Fighter 2 Music Tracks.

Virtua Fighter «SEGA SATURN» IMAGE by B-univ NEO RISING 

21 декабря 1994 года лейблами Futureland и Toshiba EMI был выпущен альбом . Альбом содержит 16 треков. Песни были исполнены Такэнобу Мицуёси и Дэвидом Лейтзом.

Другие альбомы 
19 января 1994 года был выпущен первый альбом под названием , который состоял из 3 песен: тема Акиры, Кагэ и ремикс. Музыка была написана Такаюки Накамурой.

Альбом  был выпущен 30 ноября 1994 года лейблом Futureland и Toshiba EMI. В альбом входят 12 песен. Такэнобу Мицуёси и Акико Хасимото спели дуэтом в песне «Name Entry».

В 1996 году все композиции из версии для аркадного автомата и Sega Saturn, вместе с музыкой из Virtua Fighter 2, были включены в альбом . Альбом был выпущен на 2 компакт-дисках и содержал в себе 53 трека.

Отзывы и мнения 

Версия игры для аркадного автомата получила положительные отзывы за трёхмерную графику, технологии и реализм в геймплее (в отличие от Mortal Kombat, где персонажи имели «фаталити»). Однако наибольшей критике подверглась медленная скорость игры, из-за которой сложнее приспособиться к геймплею. Критиковались лёгкие, но и в то же время громоздкие прыжки персонажей.

Virtua Fighter для Sega Saturn получила менее положительные отзывы из-за раннего выхода консоли в США. Версия игры страдает от большого количества глюков, сбоев и отсутствия адекватных режимов. В качестве извинения Sega выпустила обновление Virtua Fighter Remix, который был признан критиками и фанатами лучшей версией игры, но недотягивающей до версии для аркадного автомата.

Положительные отзывы получила версия игры для Sega 32X. Несмотря на то, что Sega Saturn имеет превосходство над 32X, фанаты считают, что эта самая лучшая версия игры Virtua Fighter. Критики хвалили игру за эксклюзивные режимы и звук.

Примечания

Ссылки 
 Virtua Fighter на сайте Sega Retro
 Virtua Fighter Remix на сайте Sega Retro

Игры для Sega Saturn
Компьютерные игры 1993 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для Sega 32X
Virtua Fighter
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Sega AM2
Компьютерные игры, изданные Sega